Алексей Степанович Камай (род. 1 апреля 1936 года, дер. Барсуки, Кировский район, Могилёвская область, Белорусская ССР, СССР) — советский белорусский партийный и государственный деятель, второй секретарь ЦК Компартии Белоруссии (1990—91).

Биография 
Член КПСС с 1960 г. до распада СССР в декабре 1991 г.

В 1959 г. окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию, в 1974 г. — Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

 1959—1968 гг. — механик совхоза, первый секретарь Мстиславского райкома комсомола, комсорг обкома, секретарь комитета комсомола, главный инженер-механик производственного колхозно-совхозного управления, начальник районного производственного управления сельского хозяйства в Бобруйском районе,
 1968—1973 гг. — первый секретарь Краснопольского,
 1973—1974 гг. — первый секретарь Быховского райкома КП Белоруссии,
 1974—1979 гг. — секретарь Могилевского обкома КП Белоруссии,
 1979—1982 гг. — заведующий сельскохозяйственным отделом ЦК КП Белоруссии,
 1982—1985 гг. — председатель исполкома Гомельского областного Совета,
 1985—1989 гг. — первый секретарь Гомельского обкома КП Белоруссии,
 1989—1990 гг. секретарь, в 1990—1991 гг. — второй секретарь ЦК КП Белоруссии.

Член ЦК КПСС (1990—1991), кандидат в члены ЦК КПСС (1986—1990). Депутат Верховного Совета СССР 11-го созыва.

Впоследствии начальник Республиканской инспекции котлонадзора, стандартизации и метрологии при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии. До 2000 г. был депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь от Быховского избирательного округа.

Председатель Совета Коммунистической партии Белоруссии.

Примечания

Источники 
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. Историко-биографический справочник / Сост. В. И. Ивкин. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН)
 Ордена
 Биография на сайте Быховского райисполкома (Могилевская область)

Председатели Гомельского облисполкома
Первые секретари Гомельского обкома КП Белоруссии
Выпускники Белорусской сельскохозяйственной академии
Члены ЦК КПСС
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Секретари Могилёвского обкома КП Белоруссии
Депутаты Палаты представителей (Белоруссия)
Первые секретари районных комитетов КП Белоруссии
Члены Коммунистической партии Беларуси
Функционеры ВЛКСМ
Делегаты XXVII съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 11-го созыва
Делегаты XXVIII съезда КПСС
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании